De Spaanse voetbalclub Athletic Bilbao speelt sinds 1956 wedstrijden in Europese competities.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Athletic Bilbao

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Spanje
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Athletic Bilbao
Bilbao Athletic